Farkas Árpád (1877–1943) mérnök, Budapest csatornaműveinek vezetője
 Farkas Árpád (1887–1962) mezőgazdasági szakíró, egyetemi tanár
 Farkas Árpád (1944–2021) erdélyi magyar író, költő, műfordító
 Farkas Árpád (1957–) tornász, olimpikon